Bosznia-Hercegovina
 Podosoje, falu Bileća községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Podosoje, falu Kotor-Varoš községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Podosoje, falu Srebrenica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Podosoje, falu Šipovo községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Podosoje, falu Trebinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Podosoje falu Runovići községben, Split-Dalmácia megyében
Podosoje falu Vrlika községben, Split-Dalmácia megyében